Катоблепас (от  [katablépō] «смотреть вниз») — легендарное существо, описанное сначала Плинием Старшим, а затем и Клавдием Элианом, обитающее в Эфиопии. В легендах это существо имеет тело буйвола и голову кабана. Задняя часть его туловища имеет значительные размеры и защищает зверя, и его голова всегда опущена вниз. Его взгляд или дыхание может либо превратить людей в камень, или убить их, причём взгляд его опасен якобы даже для других катоблепасов и самого смотрящего, если он вдруг сможет увидеть себя.

Образ катоблепаса, по современным предположениям, основывается на реальных встречах с антилопами гну: некоторые словари утверждают, что слово является синонимом слова «гну». Впоследствии катоблепаса как реальное животное описывал Леонардо да Винчи.

В искусстве 
В настоящее время реальное существование катоблепаса не рассматривается даже криптозоологией, однако он изредка фигурирует в различных произведениях современного искусства, таких как фантастическая литература и компьютерные игры.

См. также 
 Книга вымышленных существ

Примечания 

Мифические коровы
Мифические животные-гибриды